Абделькаде́р Мохаме́д Гезза́ль (, ; 5 декабря 1984, Десин-Шапье, Франция) — французский и алжирский футболист, нападающий.

Карьера 
Абделькадер Геззаль сын выходцев из алжирского города Тлемсен. Он начал карьеру в клубе «Сен-Прие», где он забил за сезон 11 голов в 22 матчах. В 2005 году он перешёл в клуб серии В «Кротоне», за который сыграл только 6 игр, после чего перешёл в клуб серии С2 «Бьеллезе». В январе 2006 года Геззаль перешёл в «Про Сесто», за который провёл 31 матч и забил 9 голов.

В 2007 году Геззаль вернулся в «Кротоне» и стал вторым бомбардиром серии С1, забив 20 голов в 33 матчах. Также он стал первым иностранцем, который занял столь высокое место в бомбардирской гонке в серии С1. В 2008 году Геззаль перешёл в «Сиену», выкупившей половину контракта игрока вместе с «Дженоа» за 3 млн евро. С «Сиеной» Геззаль подписал контракт до 2012 года.

4 июля 2010 года Геззаль перешёл в «Бари», подписав контракт на 4 года. Отыграв за клуб один сезон, отправился в аренду сначала в «Чезену», а затем и в «Леванте».

Международная карьера 
23 октября 2008 года Геззаль сообщил, что принял решение выступать за сборную Алжира. 18 ноября того же года он дебютировал в составе национальной команды в игре с Мали (1:1). 11 февраля 2009 года он забил первый мяч за сборную, поразив ворота Бенина (2:1).

В 2010 году на чемпионате мира, в игре со Словенией, Геззаль получил две жёлтые карточки и был удалён с поля, после чего его команда пропустила гол и проиграла 0:1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footmercato.net
 Профиль на footballdatabase.eu
 
 
 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Сен-Прие»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Бьеллезе»
Игроки ФК «Про Сесто»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Комо»